Worstelen is een van de sporten die beoefend werden op de Gemenebestspelen 2010. De wedstrijden vonden plaats van 5 tot 10 oktober in het I. G. Indoor Stadium Complex.

Onderdelen en programma 
Bij de mannen stonden er in totaal 14 onderdelen op programma; 7 in het Grieks-Romeins worstelen en 7 in vrije stijl. Voor de vrouwen stonden 7 onderdelen op het programma.

Medailles

Medaillewinnaars

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe links 
  Worstelen op de officiële website van de Gemenebestspelen 2010
  Programma worstelen op rubaisport.com

Gemenebestspelen 2010
2010